Esistono più comuni francesi con questo nome

Rouillac – Charente
Rouillac – Côtes-d'Armor